Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale per 7–6 (7–3), 6–3, 6–1 Grant Connell e Patrick Galbraith.

Teste di serie

 Byron Black /  Jonathan Stark (terzo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (terzo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (primo turno)

 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (primo turno) 
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (primo turno) 
 Rick Leach /  Danie Visser (secondo turno) 
 Martin Damm /  Karel Nováček (terzo turno) 
 Ken Flach /  Mark Knowles (secondo turno) 
 Marc-Kevin Goellner /  Evgenij Kafel'nikov (semifinali) 
 Brad Pearce /  Dave Randall (primo turno) 
 Wayne Ferreira /  Michael Stich (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1994
ATP Tour 1994